

Sigle 
 Partido da Mobilização Nacional – Partito della Mobilitazione Nazionale, partito politico brasiliano
 Poli morfo nucleati – granulociti

Codici 
 PMN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pumani (Papua Nuova Guinea)
 pmn – codice ISO 639-3 della lingua pam